

Населені пункти та їхні частини

 Бараново — гміна в Остроленцькому повіті Мазовецького воєводства
 Бараново — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бараново — село в гміні Бараново Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Бараново — село в гміні Рутка-Тартак Сувальського повіту Підляського воєводства
 Бараново — село в гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства
 Бараново — село в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бараново — село в гміні Вельбарк Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бараново — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Бараново — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Бараново — село в гміні Тарново-Подґурне Познанського повіту Великопольського воєводства
 Бараново — частина села Ґуречкі-Великі в гміні Пакослав Равицького повіту Великопольського воєводства

Бараново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Бараново — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Бараново — присілок, Кривошиїнський район, Томська область

Див. також 
Баранове

Примітки